Le Monte-Carlo Squash Classic 2019 est l'édition 2019 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 9 au  au stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Challenger tour 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit têtes de série.

La tenante du titre, l'ancienne championne du monde Laura Massaro est absente, ayant arrêté sa carrière.

En finale, l'Américaine Sabrina Sobhy crée la surprise en s'imposant face à la tête de série  Yathreb Adel.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Monte-Carlo Squash Classic
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Site PSA

2019
Squash en 2019
Sport à Monaco en 2019
Sport en décembre 2019